Les Lettres – film del 1910 diretto da Léonce Perret
 Les Lettres – film del 1914 diretto da Louis Feuillade